Brănești, comune del distretto di Dâmbovița
 Brănești, comune del distretto di Gorj
 Brănești, comune del distretto di Ilfov